La Mesa, la table en espagnol, peut désigner :

Toponymes

La Mesa : une ville du département de Cundinamarca.

La Mesa : une ville de Californie ;
 La Mesa : une ville du Nouveau-Mexique, dans le comté de Doña Ana.

La Mesa : l'aéroport de San Pedro Sula.

La Mesa : un quartier de la ville de Tijuana.

District de La Mesa dans la province de Veraguas ;
 La Mesa, un corregimiento situé dans le district de Changuinola, province de Bocas del Toro ;
 La Mesa (Panama, Veraguas), la capitale du district de La Mesa dans la province de Veraguas ;
 La Mesa (Panama, Los Santos), une ville du district de Macaracas de la province de Los Santos

La Mesa : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 La Mesa : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo.

Voir aussi